EFEMP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 443 амінокислот, а молекулярна маса — 49 405.

Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки